Christa, ou Krista, est une variante du prénom féminin Christiane.

Personnalités portant ce prénom 

 Christa Campbell, actrice américaine.
 Christa Harmotto, joueuse de volley-ball américaine.
 Christa Kinshofer, skieuse alpine allemande. 
 Christa Luding, patineuse de vitesse et cycliste sur piste allemande. 
 Christa Ludwig, artiste lyrique allemande.
 Christa McAuliffe, institutrice américaine.
 Christa Miller, actrice américaine.
 Christa Päffgen (Nico), chanteuse, actrice et mannequin allemande.
 Christa Rigozzi, Miss Suisse.
 Christa Schroeder ou Emilie Christine Schroeder, secrétaire d'Adolf Hitler.
 Christa Sommerer, artiste et enseignante spécialisée dans les nouveaux médias. 
 Christa Stubnick, athlète allemande. 
 Christa Theret, actrice française.
 Christa Winsloe, écrivaine et une sculptrice hongroise.
 Christa Wolf, romancière et essayiste allemande.
 Christa Zechmeister, skieuse alpine allemande.

Autres personnalités

Roman 
 Christa T est un roman de Christa Wolf écrit en 1968.

Voir aussi 
 
 
 (1015) Christa, astéroïde 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Éponyme d'un objet céleste